Малковски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малковски, Эдвард Стэфан (наиболее известен как Эд Мàрло; 1903—1991) — американский фокусник, специализировался на карточной магии.
 Малковски, Ян (род. 1993) — немецкий пловец в ластах. См. также 
 Малковские 
 Мальковский